Victor latin név, jelentése „győzelem”. Több történeti személy neve.
Viktor, keresztnév

Személyek
 Flavius Victor római császár
 Flavius Victor, hadvezér, consul
 Sextus Aurelius Victor, történetíró

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Victor (Colorado)
 Victor (Idaho)
 Victor (Iowa)
 Victor (Montana)
 Victor (New York)
 Victor (Nyugat-Virginia) 
 Victor (Dél-Dakota)

Művészet
 Victor (album), a Rush-gitáros Alex Lifeson 1996-os szólóalbuma
 Victor (film), François Ozon francia rendező 1993-as rövidfilmje

egyéb
V betű a NATO fonetikus ábécéjében (Victor)